Memling peut faire référence à :
 Hans Memling (~1435/1440 - 1494) , un peintre allemand, puis flamand.
 Hôtel Memling, un hôtel de luxe historique à Kinshasa (dont le nom vient du peintre)